Финал Кубка европейских чемпионов 1975 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1974/75, 20-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 28 мая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В матче встретились западногерманская «Бавария» и английский «Лидс Юнайтед».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1974/1975

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1975
Кубок европейских чемпионов
Май 1975 года
Лига чемпионов 1975
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по футболу во Франции
События 28 мая
Спорт во Франции в 1975 году
Спорт в Великобритании в 1975 году
Спорт в Германии в 1975 году